Xerxés (řecky Ξέρξης, persky Chšajáršá) je mužské křestní jméno perského původu. Jedná se o řeckou podobu staroperského jména Xšaya-ṛšā. V moderní perštině je jméno používáno ve tvaru Khashayar.

Jméno náleželo dvěma panovníkům starověké perské Achaimenovské říše.

Nositelé 
 Xerxés I. – achaimenovský král Persie vládnoucí v letech 486–465 př. n. l.
 Xerxés II. – achaimenovský král Persie krátce vládnoucí roku 424 př. n. l.
 Xerxes (sasánovský princ) – princ a generál v Sasánovské říši v 6. století
 Xerxes de Oliveira – brazilský hudebník

Další významy 

 
 

Mužská jména perského původu